В маленьком голландском городке Вейк-ан-Зее проводится традиционный шахматный турнир — «Шахматный турнир Корус» (Corus Chess Tournament), который, на самом деле состоит из нескольких турниров  — A, B, C и несколько турниров для любителей. Главный турнир — А, обычно собирает очень сильный состав и относится к категории «супертурниров».

В этом году Corus Chess Tournament состоялся с 13 по 29 января. В главном турнире играли 14 гроссмейстеров, из них 6 из первой рейтинговой десятки ФИДЕ.

Это было первое серьёзное испытание для нового Чемпиона мира ФИДЕ — Веселина Топалова (Болгария). Играл в турнире и обладатель Кубка мира ФИДЕ — Левон Аронян (Армения),а также  такие сильные шахматисты, как Вишванатан Ананд (Индия), Василий Иванчук (Украина), Петер Леко (Венгрия), Борис Гельфанд (Израиль), а также юный (15 лет) гроссмейстер с Украины Сергей Карякин. После длительного перерыва  в супертурнире сыграл Гата Камский.
За неделю до начала турнира, отказался от участия, по причине болезни, «Классический чемпион мира» Владимир Крамник (Россия). Впервые за последние годы в главном турнире не участвовали шахматисты из России, которые неоднократно выигрывали этот турнир.

Положение о турнире 
Corus Chess Tournament  проводился с 13 по 29 января 2006 года. В турнире А  играли 14 гроссмейстеров по круговой системе (каждый с каждым). Было проведено 13 туров. Начало туров — 13 часов 30 минут (средне европейское время, UTC+1, 15 часов 30 минут московского времени). Последний тур (29 января) начался в 12 часов 30 минут.

Было предусмотрено три выходных дня — 18, 23 и 26 января.

Контроль времени — 2 часа на 40 ходов, далее 1 час на 20 ходов далее 30 минут до конца партии.

Участники турнира 

 Веселин Топалов   Болгария, (30 лет, рейтинг — 2801)
 Вишванатан Ананд    Индия, (36, 2792)
 Левон Аронян    Армения, (23, 2752)
 Петер Леко    Венгрия, (26, 2740)
 Василий Иванчук    Украина, (36, 2729)
 Борис Гельфанд   Израиль, (37, 2723)
 Этьенн Бакро    Франция, (22, 2717)
 Шахрияр Мамедьяров    Азербайджан, (20, 2709)
 Майкл Адамс   Великобритания, (34, 2707)
 Иван Соколов    Нидерланды, (37, 2689)
 Гата Камский    США, (31, 2686)
 Сергей Тивяков    Нидерланды, (32, 2669)
 Сергей Карякин   Украина, (15, 2660)
 Люк Ван Велли    Нидерланды, (33, 2647)
Средний рейтинг турнира — 2716.
Категория турнира — XIX.

Календарь турнира 
13 января — Открытие турнира

Движение по турам 

О — очки, М — место

1-й, 2-й, 3-й и т.д. — 1-й тур, 2-й тур, 3-й тур и т.д.

Таблица чемпионата

Ссылки 
 Официальная страница Corus Chess Tournament 2006

2006 год в шахматах